Топ-модель по-американски, 10 сезон — десятый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 20 февраля по 14 мая 2008 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в десятом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Полина Поризкова, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Рим, Италия. Победительницей стала 20-летняя Уитни Томпсон из Атлантик-Бич, Флорида

Участницы
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница попала на шоу в последний момент
 Участница исключена
 Участница выиграла конкурс
 Участница выиграла конкурс и была исключена
 Участница покинула проект по собственному желанию
 Участница выиграла в шоу

 Во 2 эпизоде Ким заявила, что ей не нравится работа модели и сама покинула шоу.
В 9 эпизоде Фатима не участвовала в фотосессии по причине посещения консульства, поэтому судьи оставили её благодаря предыдущим работам.
Участница Кимберли Ридзевски погибла при неизвестных обстоятельствах в 2016 году. Популярная версия- самоубийство.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки
 
 

10 сезон
Телесезоны США 2008 года